Domitian ist der Name folgender Personen:

 Domitian (51–96), römischer Kaiser
 Domitian der Jüngere (um 90–95), römischer Prinz
 Domitian von Ankyra, frühchristlicher Diakon und Märtyrer
 Domitian von Maastricht (auch: Domitian von Tongeren; † um 560), Bischof zu Tongern und Maastricht, Heiliger
 Domitian von Melitene († 602), Bischof von Melitene, Neffe des oströmischen Kaisers Maurikios
 Domitian von Kärnten († um 802), legendärer Herzog von Karantanien

Siehe auch
 Domitia
 Domitianus